O Torneio Nacional Ilha da Magia de Futebol Sub-15 é uma competição amistosa que teve seu início no ano de 2016. É um evento organizado por três clubes da Região Metropolitana de Florianópolis ,  e , no intuito de preencher o calendário da categoria após o fim dos campeonatos estaduais e também na intenção de fazer com que as equipes de diferentes estados se enfrentem e troquem experiências.

O torneio é disputado nos sistemas de grupos e eliminatórias e normalmente ocorre entre os meses de julho e agosto, contando com oito equipes de diferentes estados brasileiros, além das três equipes organizadoras.

Histórico 
A primeira edição da competição ocorreu no ano de 2016, de 12 a 15 de julho, quando oito equipes disputaram o título. O campeão deste ano foi o , que venceu o  por 2 a 0 na final e levou para casa o troféu Sr. Ângelo Fantin (in memoriam), nome dado em homenagem ao empresário fundador da Parati Alimentos.

A segunda edição foi confirmada para acontecer entre os dias 15 e 19 de agosto, tendo como sede principal o Estádio Henrique de Arruda Ramos, em Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis.

Edições

Títulos

Por equipes

Por estados

Artilheiros

Ligações externas 
FCF